Баландугу може да се отнася за:

 Баландугу – община в Гвинея
 Баландугу – община в Мали